Il toponimo Stăneşti può riferirsi a diverse località della Romania:
Stănești, comune del distretto di Giurgiu
Stănești, comune del distretto di Gorj
Stănești, comune del distretto di Vâlcea